Merv ist
 eine alternative Schreibweise für den Namen der Stadt Merw
 ein Brettspiel, siehe Merv (Brettspiel)